A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a női csapat tőrvívást    a hatodik játéknapon, augusztus 2-án rendezték Londonban, az ExCel Exhibition Centre-ben.

Lebonyolítás 

A versenyen induló 9 csapat lyukas 16-os táblára osztották be. Az csapatok a FIE ranglista alapján kvalifikálták magukat. Egy csapat négy versenyzőből áll (három versenyző és egy csere), a két csapat három-három versenyzője vív egymással 5 tusig, vagy 3 percig. Az asszókban így maximálisan 45 találat érhető el.

Döntők

Az 5–8. helyért

Források 

Vívás a 2012. évi nyári olimpiai játékokon